Název Jilem má více obcí:
 Jilem (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Jilem (okres Jindřichův Hradec) – obec v okrese Jindřichův Hradec
 Jilem (Jilemnice) – základní sídelní jednotka města Jilemnice v okrese Semily
 Jilem (Poniklá) – základní sídelní jednotka obce Poniklá v okrese Semily

Reference

Externí odkazy